Bojsen-Møller est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1874–1946), architecte danois ;
 Jens Bojsen-Møller (né en 1966), skipper danois ;
 Jørgen Bojsen-Møller (né en 1954), skipper danois, cousin du précédent ;
  (1837–1927), militante danoise des droits des femmes.

Notes et références